

Geografia 
 Spagna
 Revilla Vallejera – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Vallejera – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Vallejera de Riofrío – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León